Фінал Кубка Італії з футболу 2000 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1999—2000, в яких зустрічались «Інтернаціонале» і «Лаціо».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2000 у футболі
2000 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу